Sigalion är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Jean Victor Audouin och H. Milne-Edwards, in Cuvier 1830. Sigalion ingår i familjen Sigalionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Sigalion